Raunach ist der Familienname von:

 Balthasar von Raunach (1525–1605), Dompropst in Salzburg
 Bernhardin von Raunach (ca. 1450 – ca. 1526), Krainer Adeliger
 Andreas Daniel von Raunach (1627–1686), Bischof von Mitterburg

Raunach ist der Ortsname von:

 Raunach (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Raunach (Gemeinde Maria Wörth), Ortschaft von Maria Wörth, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Raunach (Gemeinde Schiefling), Ortschaft von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten